Idol Radio () — південнокорейське радіошоу, створене MBC Radio спеціально для айдолів. Його можна слухати через MBC Standard FM і дивитися на платформі Universe, а раніше на V Live. Епізоди також доступні на YouTube-каналі радіошоу.

Історія 
Пілотні епізоди з 23 липня 2018 року по 29 липня 2018 року виходили в ефір о 00:05 (KST) для будніх шоу та о 00:00 (KST) для вихідних. З 27 вересня 2018 року трансляція розпочалася о 21:00 (KST) на V Live лише в будні дні, а мовлення на MBC Standard FM розпочалося 8 жовтня 2018 року, щодня о 00:00 (KST). Починаючи з 1 квітня 2019 року, трансляція на MBC Standard FM виходитиме щодня о 01:00 (KST), а шоу буде доступно через V Live щодня о 21:00 (KST). Починаючи з 11 травня 2020 року, трансляція на MBC Standard FM виходитиме щодня о 00:00 (KST).

З 18 травня 2020 року новими постійними діджеями стали Йондже з Got7 і Йонкей з Day6. З 17 серпня шоу виходило в ефір лише в будні дні. 15 вересня в повідомленні було зазначено, що 1 сезон шоу завершиться 25 вересня, а згодом очікується 2 сезон.

Шоу оголосило про відкриття планети на Universe 26 липня 2021 року. Другий сезон розпочався 9 серпня на Universe, новими постійними діджеями стали учасники Monsta X Чжухані та Хьонвон. Idol Radio також транслюватиметься на радіо MBC щоп’ятниці та щосуботи о 02:00 (KST). Остання серія 2 сезону на Universe вийшла в ефір 25 серпня 2022 року. Третій сезон розпочався 12 вересня 2022 року, а діджеями сезону стали учасники Ateez Хонджун і Юнхо.

Ефірний час

Діджеї

Поточні (3 сезон) 

 Хонджун (Ateez) (Епізод 1-тепер; відсутній в 16-28 епізодах)
 Юнхо (Ateez) (Епізод 1-тепер; відсутній в 16-28 епізодах)

Колишні

1 сезон 

 Со Инкван (BtoB) (Епізоди 1-6)
 Чон Ільхун (BtoB) (Епізоди 7-363; відсутній в епізодах 31, 198, 308)
 Йондже (GOT7) (Епізоди 594-714)
 Йонкей (DAY6) (Епізоди 594-714)

2 сезон 

 Чжухані (Monsta X) (Епізод 1-104; відсутній в епізодах 21, 35-43, 81-98)
 Хьонвон (Monsta X) (Епізод 2-104; відсутній в епізодах 21, 31, 35-43, 81-98)

Епізоди (пілотні) 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Епізоди за 2018 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Епізоди за січень-березень 2019 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Епізоди за квітень-червень 2019 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Епізоди за липень-серпень 2019 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Епізоди за жовтень-грудень 2019 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.Note 2: With Jung Il-hoon (BtoB) having stepped down as DJ, there will be special DJ(s) for every episode.

Episodes (Jan-Mar 2020) 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Episodes (Apr-Jun 2020) 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.Note 2: With Jung Il-hoon (BtoB) having stepped down as DJ, there will be special DJ(s) for every episode until May 17, 2020.Note 3: Youngjae (Got7) and Young K (Day6) will be the permanent DJs beginning May 18, 2020.

Episodes (Jul-Sep 2020) 

Нотатка: Дати виходу в етер зазначені згідно з розкладом MBC Standard FM; якщо шоу було записано заздалегідь, то дата запису зазначена у коментарях. Зазвичай у будні епізоди доступні для перегляду в прямому етері на Naver V Live перед офіційною трансляцією на MBC Standard FM.

Episodes (Season 2) 

Note: Ha Sung-woon and Jeong Se-woon temporarily stood in as special DJs from episodes 35 until 43 due to Joohoney and Hyungwon's promotional activities with Monsta X in the United States.Note 2: Due to Joohoney and Hyungwon's promotional activities with Monsta X in the United States, Japan and Germany, special DJs will stand in for them from episode 81 to 98.Note 3: After Joohoney and Hyungwon have stepped down as the show's radio DJs on episode 104, special DJ(s) will be in for every episode.

Епізоди 3 сезон 

Note: Due to Hongjoong and Yunho's activities with Ateez, special DJs would stand in for them from episodes 16 to 28.

Концерти 
14 жовтня 2022 року MBC Radio оголосило, що Idol Radio проведе свій перший офлайн-концерт «IDOL RADIO LIVE in TOKYO» в Tokyo Garden Theatre 20 жовтня 2022 року. Ведучими шоу стануть Йондже з Got7 з 1-го сезону Idol Radio, а також Чжухані та Хьонвон з Monsta X. У концерті прийняли участь гурти Astro, Golden Child, STAYC і INI, а також Йондже з Чжухані з сольними виступами. Концерт тривав три години, його відвідали 7 тисяч осіб. Після шоу ключове слово «Idol Radio» піднялося на шосте місце у трендах на японському Yahoo!.

Примітки

Нотатки

Посилання 

 YouTube-канал Idol Radio

Музичні шоу Південної Кореї
Радіопрограми Південної Кореї